Тоцци, Тодзи () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тоцци, Антонио — итальянский оперный композитор.
 Тоцци, Бруно (1656—1743) — итальянский ботаник.
 Тоцци, Джорджо (1923—2011) — американский оперный певец (бас).
 Тоцци, Роберто (1958) — итальянский бегун на короткие дистанции.
 
 Тоцци, Федерико (1883—1920) — итальянский писатель.